Ruba steht für:
 Chija bar Abba I. (2./3. Jh.), jüdischer Talmudlehrer
 Ruba (Weißrussland), Stadt in der Wizebskaja Woblasz in Weißrussland
 Ruba (Lettland), Ort im Landkreis Saldus in Lettland
 Koba (Einheit) (auch Ruba), ein äthiopisches Volumen- und Flüssigkeitsmaß